Анду́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 85 км на північний схід від Тулузи, 17 км на північний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 221 особи у працездатному віці (15-64 років) 161 була активна, 60 — неактивні (показник активності 72,9%, у 1999 році було 67,8%). З 161 активної працювало 148 осіб (79 чоловіків та 69 жінок), безробітних було 13 (7 чоловіків та 6 жінок). Серед 60 неактивних 15 осіб було учнями чи студентами, 27 — пенсіонерами, 18 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 151 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 385,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Андук на сайті французького Національного інституту географії
 Андук на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Андук на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн